Річард Олні — американський політик-демократ, 34-й Держсекретар США і 40-й Генеральний прокурор США.

Олні — місто, штат Іллінойс
 Олні — місто, штат Техас
 Олні — переписна місцевість, штат Меріленд
 Олні — переписна місцевість, штат Монтана